Ruiz je španělské příjmení, pocházející z vizigótského jména Roderik („slavný vládce“). Známými nositeli jsou:

 Aníbal Ruiz (1942–2017), uruguayský fotbalista
 Bryan Ruiz (* 1985), kostarický fotbalista
 Carlos Ruiz (* 1979), guatemalský fotbalista
 Carlos Ruiz Zafón (1964–2020), španělský spisovatel
 Félix Ruiz (1940–1993), španělský fotbalista
 Gabrielle Ruiz (* 1989), americká herečka
 Hipólito Ruiz López (1754–1816), španělský botanik
 Joaquín Ruiz (* 1958), španělský judista
 José María Ruiz-Mateos (1931–2015), španělský podnikatel a politik
 Juan Ruiz (1283–1350), španělský básník
 Lorenzo Ruiz († 1637), filipínský světec
 Miguel Ángel Ruiz (* 1952), mexický propagátor neošamanismu
 Norma Ruiz (* 1980), španělská herečka
 Olivia Ruiz (* 1980), francouzská zpěvačka
 Raúl Ruiz (1941–2011), chilský filmový režisér

další významy
 Gaspar Ruiz, novela Josepha Conrada
 Nevado del Ruiz, sopka v Kolumbii
 Ruiz (Mexiko), město v mexickém státě Nayarit

Reference 

Španělská příjmení